Armand Tuffin de La Rouërie, (1751-1793), militaire américain et français.
 Marie Eugène Charles Tuffin de La Rouërie, (1765-1796), officier chouan, cousin du précédent.